La république moldave du Dniestr est un État autoproclamé dont l'indépendance est reconnue uniquement par les républiques d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie et du Haut-Karabagh elles-mêmes largement non reconnues internationalement. La Transnistrie s'est déclarée indépendante vis-à-vis de la république de Moldavie en 1991.

Relations bilatérales 

La Russie maintient un consulat en Transnistrie mais n'a pas reconnu formellement l'indépendance de cet État. Durant une visite à Kiev, le  président russe Dmitri Medvedev déclare soutenir le « statut spécial de la Transnistrie » et reconnaît le « rôle stabilisateur important » de l'armée russe.

Organisations internationales 
La Transnistrie n'est membre d'aucune organisation internationale à l'exception de la Communauté pour la démocratie et les droits des nations (russe : Сообщество за демократию и права народов), dont font également partie l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et le Haut-Karabagh.

Visas

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Reconnaissance internationale de la Transnistrie
 Conflit de Transnistrie

Liens externes 
   Site officiel du Ministère des Affaires étrangères de Transnistrie

Bibliographie 
 .
 .